De Oude Tempel (Beuningen), een rijksmonument in Beuningen (Gelderland)
 De Oude Tempel (Soesterberg), een gemeentelijk monument in Soesterberg
 Jachtopzienerswoning De Oude Tempel, een gemeentelijk monument in Soesterberg
 Jachthuis De Oude Tempel, een gemeentelijk monument in Soesterberg